Elías hace referencia a varios artículos:

Personas
 Elías (nombre), nombre masculino;
 Elías (filósofo), neoplatónico griego del s. VI d.C.;
 Elías Querejeta Insausti, productor de cine.
 Elías, profeta bíblico;

Apellido
 Elías (apellido)
 Ángel Elías (1804-1885), político argentino.
 Carme Elías (1951-), actriz española.
 Domingo Elías Carbajo (1805-1867), presidente del Perú.
 Francisco Elías de Tejada (1917-1978), jurista y filósofo.
 Francisco Elías Riquelme (1890-1977), productor y director de cine.
 José Elías Moreno (1910-1969), actor mexicano.
 José Elías Moreno (hijo), actor mexicano, hijo del anterior.
 José Eugenio de Elías (1760-1832), político argentino.
 Josep Elias (1852-1931), empresario del mundo de la restauración, el espectáculo y el transporte.
 Juan Estanislao de Elías (1802-1870), militar argentino.
 Manuel de Elías, compositor y pianista mexicano.
 Miguel Ángel Elías (1958), congresista peruano.
 Norbert Elias (1897-1990), sociólogo alemán.
 Plutarco Elías Calles (1877-1945), presidente de México, militar y político mexicano.
 Renán Elías (1915-1941), aviador peruano que combatió durante el conflicto entre Perú y Ecuador.
 Toni Elías (1983-), piloto de motociclismo.
 Vicente Campo Elías (1759-1814), militar español que combatió en la Guerra de Independencia de Venezuela.

Además
 Elías (Huila), municipio del departamento del Huila (Colombia);
 Elías, un oratorio de Felix Mendelssohn.